The Japanese Economic Review (JER; Японский экономический журнал) — специализированный экономический журнал. Издается с 1950 (первоначально под названием The Economic Studies Quarterly). С 1959 г. журнал является официальным изданием Японской экономической ассоциации.

В журнале публикуются работы как японских, так и зарубежных экономистов, посвященные проблема экономической теории и политики.

Периодичность выхода журнала: 4 номера в год.

Ссылки 
Страница журнала на сайте издательства «Блэкуэлл»

Экономические журналы
Журналы по алфавиту
Журналы Японии
Журналы на английском языке
Печатные издания, возникшие в 1950 году